Pavel Boček se jmenuje (jmenovalo) více osobností:

 Pavel Boček (historik) (* 1955) – český historik
 Max Bubakoff (* 1971) – vl. jménem Pavel Boček je český spisovatel